Амуни́ция (немецкое слово от латинского корня:  — снаряжение) — совокупность вещей, составляющих снаряжение военнослужащих (солдат, гренадеров, егерей, гусар и так далее) и служащих некоторых полувоенных организаций (полиции, пожарной охраны, вневедомственной охраны и тому подобное) кроме обмундирования.

Понятие амуниции входит в широкое понятие комиссариатского довольствия.

В вооружённых силах Советского Союза и Российской Федерации называется снаряжением.

Также в вооружённых силах имперского периода России существовало понятие «амуничные деньги» — деньги, выдаваемые военнослужащему (например, солдату, гренадёру, егерю, гусару и так далее) на руки для приобретения им каких-либо предметов, относящихся к амуниции.

Следует отметить, что английское слово ammunition (а также французское munition, немецкое Munition, итальянское Munizione, польское amunicja и другие) означает боеприпасы, а не снаряжение (см. Ложные друзья переводчика).

Военное дело 
В военном деле России к амуниции относились следующие принадлежности:
 перевязь;
 кивер;
 каска;
 ранец;
 сума;
 патронная сумка.

Заручная амуниция (Заручная аммуниция) — амуниция, которая оставалась без употребления за некомплектом или убылью людей в войсках; в военное время возилась в обозе, а при накоплении сдавалась в особо учреждаемые склады. В мирное время, до пополнения некомплекта людей, должна была хранится в цейхгаузе части Вооружённых Сил Российской Империи.

Конская амуниция в Вооружённых силах Имперского и Советского периодов России подразумевала все предметы для запряжки и вьючения упряжных и вьючных лошадей в артиллерии, включая также и седла ездовых; седла же для лошадей под одиночных всадников, а также оголовье, поводья, удила, подперсие и прочая конская амуниция носили название — кавалерийское снаряжение.

Конный спорт 
Конская амуниция, в конном спорте — всё, принадлежащее к снаряжению коня:

 Узда
 Удила
 Скользящие поводья
 Шпрунт
 Гог
 Мартингал
 Хакамора
 Подперсье
 Недоуздок
 Чумбур
 Корда — вспомогательное средство для работы с лошадьми в руках, это лента длиной около 7—10 метров. При работе один конец крепится к трензельным кольцам или к недоуздку, а другой конец держит кордовый.
 Седло
 Подпруга
 Стремя
 Вальтрап
 Попона
 Ногавки

См. также 
 Боевая экипировка

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Тыл
Военное снаряжение
Коневодство